Pierre Louis Emmanuel de Schoutheete de Tervarent (Sint-Gillis-bij-Dendermonde, 18 januari 1778 - Sint-Amandsberg, 12 juli 1840) was een Zuid-Nederlands edelman.

Geschiedenis
 In 1733 verhief keizer Karel VI Mechthilde-Louise van Calendries, weduwe van Pierre Schoutheet, burgemeester van Dendermonde, alsook hun kinderen, in de erfelijke adel.
 In 1792 verleende keizer Frans II de erfelijke titel ridder, overdraagbaar op alle mannelijke afstammelingen, aan Henri-Joseph Schoutheet, ontvanger-generaal van Dendermonde.

Levensloop
 Pierre-Louis de Schoutheete, zoon van Henri-Joseph Schouteete (zie hierboven) en van Caroline de Backer, vrouwe van Tervarent, werd in 1822 onder het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden erkend in de erfelijke adel, met de titel ridder overdraagbaar op alle mannelijke afstammelingen. Hij trouwde in 1832 met Charlotte de Villers (1807-1893). Hij kreeg vergunning het partikel de voor zijn naam en de toevoeging de Tervarent achter zijn familienaam toe te voegen.
Amédée de Schoutheete de Tervarent (1835-1891) trouwde met Emma de Munck (1830-1887), dochter van senator François De Munck, burgemeester van Sint-Niklaas, en vervolgens met Elena Webb (°1843). Uit het eerste bed had hij zeven kinderen.
Romain de Schoutheete de Tervarent (1866-1953) trouwde met Cécile de Terwangne (1869-1928). Ze kregen drie zoons.
 Guy de Schoutheete de Tervarent (1891-1969) trouwde met Jeanne Darcy (1906-1977). Hij promoveerde tot doctor in de rechten en werd Belgisch ambassadeur. Hij was ook lid van de Koninklijke Academie van België.
Philippe de Schoutheete de Tervarent (1932-2016) trouwde met Bernadette Joos de ter Beerst (° 1931). Hij promoveerde tot doctor in de rechten en licentiaat in de politieke en diplomatieke wetenschappen. Hij werd Belgisch ambassadeur, corresponderend lid van de Koninklijke Academie van België, gastprofessor aan de Université catholique de Louvain, kabinetschef van de minister van Buitenlandse zaken, permanent Belgisch vertegenwoordiger bij de Europese Unie en vertegenwoordiger van de Orde van Malta bij de Europese Unie. In 1993 kreeg hij de titel baron, overdraagbaar bij eerstgeboorte. Met afstammelingen tot heden.
Amaury de Schoutheete de Tervarent (1895-1984), lid van het Geheim Leger, trouwde met gravin Renée de Hemricourt de Grunne (1901-2004) dochter van graaf Charles de Hemricourt de Grunne, burgemeester van Aalter. Met afstammelingen tot heden.
Jean-Raymond de Schoutheete de Tervarent (1907-1982) trouwde met Ghislaine Plissart (1909-2000). Met afstammelingen tot heden.

Literatuur
 Généalogie de Schoutheete de Tervarent, in: Annuaire de la noblesse de Belgique, Brussel, 1888.
 Baron DE BORCHGRAVE, Amédée de Schoutheere, in: Biographie Nationale de Belgique, T. XXII, Brussel, 
 B. VAN DE WALLE, ''''Le chevalier Guy de Schoutheete de Tervarent, in: Bulletin de l'ANRB, n° 102, Brussel, 
 Oscar COOMANS DE BRACHÈNE, État présent de la noblesse belge, Annuaire 1998, Brussel, 1998.

Zuid-Nederlandse adel (voor 1830)
Belgische adel in de 19e eeuw